Брайан Адамс:
 Адамс, Брайан (род. 1959) — канадский рок-музыкант.
 Адамс, Брайан Роджер (род. 1942) — американский химик-органик.